

Nom de famille 

 Alan Weiss (né en 1950), pianiste américain ;
 Alfred Weiss (1890-1974), entrepreneur autrichien, collectionneur d'art et mécène ;
 André Weiss (1858-1928), juriste français ;
 Béat de Weiss (1804-1844), homme politique suisse ;
 Bernhard Weiss (1827-1918), théologien allemand ;
 Bernhard Weiss (1880-1951), juriste et policier allemand ;
 Birte Weiss (né en 1941), homme politique danois ;
 Brian Weiss (né en 1944), psychiatre américain ;
 Carl Weiss (1906-1935), médecin, assassin de Huey Long ;
 Carol H. Weiss (1927-2013), sociologue américaine ;
  ;
 Christian Weiss (1671-1736), pasteur et auteur de cantiques allemand ;
 Chuck E. Weiss (1945-2021), compositeur et chanteur américain ;
 Daniel B. Weiss (né en 1971), scénariste américain ;
 Daniel Evan Weiss (né en 1953), écrivain américain ;
 Daniel Weiss (1968-), patineur artistique allemand ;
 David Weiss (né en 1946), artiste suisse ;
 David Weiss Halivni (1927-2022), rabbin américano-israélien ;
 David-Xavier Weiss (né en 1979), homme politique français ;
  (?-), chanteuse et compositrice américaine ;
 Edmund Weiss (1837-1917), astronome autrichien ;
 Edoardo Weiss (1891-1970), psychiatre et psychanalyste italien
 Émile Georges Weiss (1861-1921), peintre français ;
  ;
 Fabian Weiss (2002-), coureur cycliste suisse ;
 Florence Weiss (née en 1945), ethnologue suisse ;
 Florence Weiss (vers 1900-1974), actrice américaine ;
 François Rodolphe de Weiss (1751-1818), homme politique, écrivain et officier suisse ; 
 Franz Weiss (1778-1830), violoniste, altiste et compositeur autrichien ;
 Franz Weiss (1887-1974), homme politique allemand ;
 Friedrich Weiss (1920-1994), écrivain autrichien connu sous le pseudonyme de Fritz Wöss ;
 Gaia Weiss (née en 1991), mannequin et actrice française ;
 George Henry Weiss, (1898-1946), poète, écrivain et romancier américain connu sous le pseudonyme de Francis Flagg ;
 Georges Weiss (1859-1931), médecin, physicien et ingénieur français ;
 Günther Weiss (1955-), footballeur allemand ;
 Hans Georg Weiss (1927-2008), homme politique allemand ;
 Heinz Weiss (1921-2010), acteur allemand ;
 Helga Hošková-Weissová (1929-), artiste peintre tchèque et une survivante de la Shoah; 
 Helmut Weiss (1907-1969), acteur et réalisateur allemand ;
 Hermann Weiss (1909-19?), joueur autrichien de hockey sur glace ;
 Hugh Weiss (1925-2007), peintre français d'origine américaine ;
 Isidore Weiss (1867-1936), joueur de dames français ;
 Jacob Weiss, orfèvre strasbourgeois du  ;
 Jean Weiss (1890-1978), coureur cycliste allemand ;
 Jean-Jacques Weiss (1827-1891), écrivain ;
 Jiří Weiss (1913-2004), réalisateur tchèque ;
 Jonathan Weiss (1942-), écrivain et enseignant américain ;
 José Weiss (1859-1919);  artiste peintre et pionnier de l’aviation britannique ;
 Julie Weiss (1947-), costumière américaine ;
 Julien Weiss (1953-2015), musicien français ;
 Kenneth Weiss (vers 1960), claveciniste et chef d'orchestre américain ;
 Klaus Weiss (1942-2008), batteur de jazz allemand ;
 Leopold Weiss (1900-1992), homme politique austro-pakistanais ;
 Louise Weiss (1893-1983), journaliste et écrivaine française ;
 Lucien Weiss (1909-1963), coureur cycliste français ;
 Luigi Weiss (1951-), biathlète italien ;
  ;
 Marcel Weiss (1912-2009), directeur de la photographie français ;
 Michael T. Weiss (né en 1962), acteur américain ;
  ;
 Morris Weiss (1915-2014), dessinateur américain ;
 Nathanaël Weiss (1845-1928), pasteur et bibliothécaire français ;
 Paul Alfred Weiss (1898-1989), biologiste austro-américain ;
 Pernille Weiss (1968-), femme politique danois ;
 Peter Weiss (1916-1982), artiste allemand ;
 Philipp Weiss (1982-), auteur et dramaturge autrichien ;
 Piero Weiss (1828-2011), pianiste italo-américain ;
  ;
 Rainer Weiss (1932-), chercheur américain ;
 Robert K. Weiss (19?-), producteur et réalisateur américain ;
 Rudolf Weiss (1899-1945), homme politique allemand du NSDAP ;
 Sabine Weiss (1924-2021), photographe suisse ;
 Sepp Weiss (né en 1956), footballeur allemand ;
 Shaun Weiss (né en 1978), acteur américain ;
 Stephen Weiss (né en 1983), joueur de hockey sur glace canadien ; 
 Suzannah Weiss (1990-), auteure féministe américaine ;
 Sylvius Leopold Weiss (1687-1750), compositeur allemand ;
 Vanda Shrenger Weiss (1892-1968), pédiatre et psychanalyste italienne ;
  (1993-), chanteur et mannequin allemand ;
 Walter Weiss (1890–1977), officier allemand.

Toponyme 

 Weiss, rivière d'Alsace.

Autres 
Weiss peut aussi être le nom de :
 Chocolat Weiss, chocolaterie de Saint-Étienne ;
 Domaine de Weiss, dénomination physique d'un domaine microscopique d'aimantation homogène dans un matériau ferromagnétique, d'après le nom du physicien français Pierre Weiss ;
 Cratère Weiss, un cratère lunaire.

Voir aussi 
 

Patronyme austro-bavarois
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Homonymie d'hydronyme
Patronyme juif